Известны следующие личности по фамилии Кичеев:

 
 Кичеев, Николай Петрович (1847—1890) — русский журналист.